Пётр Андреевич Пелль  (; 1807, Санкт-Петербург — 1861, Санкт-Петербург) — преподаватель агрономии в Казанском университете.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге  года в семье чиновника.

В 1819 году был определён на службу в канцелярию Пажеского корпуса.

С 9 января 1828 года по 1830 год учился на философском факультете Дерптскогом университета; в 1836 году после получения степени кандидата философии за диссертацию «Ueber die oligen und fettigen Stoffe in Pflanzen und Thieren», с 7 апреля он был назначен адъюнкт-профессором Альткустгофского сельскохозяйственного института. Спустя два года, 30 июля 1838 года он был направлен за границу для усовершенствования в агрономии, где занимался в Тарандте (близ Дрездена) и Гогенгейме.

После возвращения в Россию П. А. Пелль был назначен с 30 октября 1841 года в Императорский Казанский университет преподавателем на вновь учреждённую кафедру агрономии, с окладом экстраординарного профессора. В следующем году в течение 4½ месяцев он находился научно-исследовательской поездке по российским губерниям: Казанской, Симбирской, Нижегородской, Вятской и Оренбургской. С 1844 года он также преподавал сельское хозяйство и прикладную ботанику студентам камерального отделения юридического факультета университета.

Одновременно, в 1845—1848 годах он также был преподавателем сельского хозяйства в Казанской духовной академии. Преподавательскую деятельность завершил 31 марта 1859 года в чине статского советника.

Умер в Санкт-Петербурге  года.

В числе его работ: «О превращении растений» (Казань, 1857).

Литература 
 
 Пелль, Петр Андреевич // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета : За сто лет (1804—1904) / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. — Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1904. — Ч. 1. — С. 452; Т. 2. — С. 67.
 Hasselblatt A., Otto G. Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. — Dorpat, 1889. — S. 172.

Преподаватели Императорского Казанского университета
Преподаватели Казанской духовной академии
Статские советники